

Persone 
 Baek Ji-young – cantante sudcoreana
 Kang Ji-young – cantante e attrice sudcoreana
 Oh Ji-young – giocatore di pallavolo sudcoreano

Pagine correlate 
 Kim Ji-young
 Park Ji-young